Bracey :

 Bryan Bracey (né en 1978), joueur américain de basket-ball
 Ishman Bracey (1901-1970), chanteur et guitariste de blues
 Luke Bracey (né en  1989), acteur australien
 Sidney Bracey (1877-1942), acteur australo-américain

 toponyme
 , localité de Virginie

Voir aussi 
 Bracey Wright